«Хор» — американський телевізійний серіал.

Альбоми

Саундтреки

Збірки

Мині-альбоми

Сингли

Перший сезон

Другий сезон

Примітки 

Хор